

Топонім

Белей — комуна в окрузі Ат, провінція Ено, Валлонія.

Белей — озеро в Хакасії.

Белей — населений пункт у Приморсько-Горанській жупанії у складі міста Малий Лошинь.

Персоналії 

Беле́й — українське прізвище, поширене в Україні, Румунії, Молдові, Словаччині та Угорщині. Походить від загальної назви «беле́й», яка означає: а) «личинка хруща», «борозняк»; б) «недотепа», «бевзь» і виводиться від румунського «bălái» — «білий». Павло Чучка стверджує, що антропонім «Белей» пов'язаний із прикметниковою основою бѣл- — «білий», «світлий» та суфіксом -ей.На думку Я. Свободи, суфікс додавався не безпосередньо до прикметника běl-, а до усіченого імені, як і в особових імен моделі Dobrej, Milej, Sulej.
 
 Іван Белей (* 1856 — † 1921) — український журналіст, перекладач і критик
 Белей Іван Якович (1899—1970) — український лікар. Створив підвалини практичної медицини в Бельгійському Конго.
 Лесь Белей (* 1987) — український письменник
 Любомир Белей (1962–2018) — український мовознавець
 Белей Петро (1894-19??) — адвокат, в. о. Голови УНРади (1971—1972).
 Белей Сергій Григорович (1977—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Белей Тарас Михайлович (*1948) — радянський футболіст і тренер.

Див. також 
 Белєй Леонід Вікторович — український музикант.

Примітки 

Українські прізвища